Акка  (; 660, Нортумбрия — 20 октября 740) — святой Римско-Католической Церкви, епископ Хексема (709—740).

Биография 
В молодости Акка пребывал в обучении у епископа Йорка, с 685 года помогал проповедовать христианство святому Вильфриду в Суссексе, потом отправился в Рим и Фризию. По дороге познакомился со святым Виллибрордом. После рукоположения в епископа организовал в Хексеме библиотеку, способствовал развитию церковной музыке. В 709 году Акка познакомился со святым Бедой Достопочтенным, с которым он поддерживал дружеские отношения долгие годы.

Память 
День памяти в Католической и Англиканской церквях — 19 февраля (дата перенесения мощей), также в Англиканской церкви — 20 февраля (день смерти).

Литература 
 Беда Достопочтенный. Церковная история народа англов
 Hunter Blair P. The World of Bede (1970)
 Kirby D. P. (ed). St Wilfrid at Hexham (1974)

Ссылки 
 Индекс святых 

Христианские святые VII века
Христианские святые VIII века
Католические святые
Святые Англии
Епископы Хексема
Епископы VIII века